Куза-Воде () — комуна в Румунії, у повіті Келераш.
 Куза-Воде () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Куза-Воде.
 Куза-Воде () — комуна в Румунії, у повіті Констанца.
 Куза-Воде () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Куза-Воде.
 Куза-Воде () — комуна в Румунії, у повіті Галац.
 Куза-Воде () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Куза-Воде.
 Куза-Воде () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Віїшоара.
 Куза-Воде () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Іпателе.
 Куза-Воде () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Попрікань.
 Куза-Воде () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Салча-Тудор.
 Куза-Воде () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Стенкуца.
 Куза-Воде () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Селчоара.
 Куза-Воде () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Спінень.